Gustav Schmoll ist der Name folgender Personen:

* Gustav Schmoll (Architekt, 1840) (1840–1904), deutscher Architekt
 Gustav Schmoll (Architekt, 1872) (1872–1946), deutscher Architekt und Politiker (Wirtschaftspartei)
 Gustav Schmoll genannt Eisenwerth (1881–1916), deutscher Architekt